Провинция Малага () входит в автономное сообщество Андалусия и включает в себя 103 муниципалитета. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Малаги также объединены в девять комарок: Ахаркия-Коста-дель-Соль (31 муниципалитет), Серрания-де-Ронда (22), Коста-дель-Соль-Оксиденталь (9), Гуадальтреба (9), Сьерра-де-лас-Нивес (9), Валье-дель-Гуадалорсе (7), Норориенталь-де-Малага (7) Антекера (6), и Малага — Коста-дель-Соль (3).

Провинция Малага занимает площадь в 7308 км² и имеет население в  жителей (2019). Столица провинции — город Малага, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Малаги — Антекера (749,34 км²), а самый маленький — Арчес (4,8 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Малага, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Малага указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Седелья
 2 — Вильянуэва-де-ла-Консепсьон
 3 — Арчес
 4 — Хускар
 5 — Саларес
 6 — Картахима
 7 — Альпандейре
 8 — Альгатосин
 9 — Беналауриа
 10 — Бенадалид
 11 — Мачаравиайя
 12 — Моклинехо
 13 — Сайялонга
 14 — Велес-Малага
 15 — Иснате
 16 — Бенамокарра
 17 — Эль-Борхе
 18 — Алькаусин
 19 — Канильяс-де-Асейтуно
 20 — Виньуэла
 21 — Альмачар
 22 — Бенамаргоса
 23 — Фарахан
 24 — Алаурин-эль-Гранде
 25 — Атахате
 26 — Компета

Примечания

Ссылки 

 
 

Малага
Малага